Юморе́ска ( от  — юмор) — короткое прозаическое или стихотворное произведение шутливого характера, юмористическая миниатюра.

Границы юморески как жанра точно не очерчены. Среди западноевропейской литературы эпохи Возрождения, а также русской литературы XVII века к юмореске можно отнести фаблио, шванки и фацеции. В городском фольклоре к юмореске ближе находится анекдот. Некоторыми чертами юмореска может походить на бурлеск и гротеск.

Объектами сатиры обычно были общественные деятели, военные или политики. Дидактический характер несли юмористические описания бытовых сцен. В стихотворном виде юморески писали Симеон Полоцкий, А. С. Пушкин, Саша Чёрный, В. В. Маяковский, прозаические произведения в этом жанре оставили А. П. Чехов, Остап Вишня, М. М. Зощенко, Григорий Горин и другие.

См. также 
 Фельетон
 Усмешка (литература)
 Скетч

Литература 
 Бекназарова Е. А. Юмореска // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и составитель А. Н. Николюкин. — М.: Интелвак, 2001. — Стб. 1254.
 Жовтис А. Л. Юмореска // Краткая литературная энциклопедия / Глав. ред. А. А. Сурков. — М.: Советская энциклопедия, 1975. — Т. 8: Флобер — Яшпал. — Стб. 1018.

Примечания 

Литературные жанры
Юмор